2000 Anos de Confusão é um filme brasileiro de 1969, com direção de Fauzi Mansur.

Elenco
Dedé Santana... Maloca
Dino Santana... Bonitão
Yolanda Braga... Sueli
Teresa Sodré... Betty
Nalva Aguiar... Haydée
Átila Iório... Ricardo Montebello
Gibe... Napoleão Sola
Rony Cócegas... Benedito Curiaco
Nadir Fernandes
Mario Alimari
Otelo Zeloni
Tony Campello
Carlos Kurt... Bandido
Vic Militello...Noiva imaginária 
Ana Maria Bolant
Arthur Miranda
July Dan
Sílvio Navas
Carlos Bucka

Filmes do Brasil de 1969
Filmes em língua portuguesa da década de 1960
Filmes dirigidos por Fauzi Mansur